Reddig ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Pfingsten-Reddig (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Jens Reddig (* 1975), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Wolfgang F. Reddig (* 1962), deutscher Historiker